Лавелль () — французская фамилия. Известные носители:

 Лавелль, Луи (1883-1951) — профессор в Коллеж де Франс.
 Лавелль, Питер — автор и ведущий телепередачи CrossTalk.